Кишма (Ворсма)
 Ворьсма

Перенаправления на водные объекты